Юйхуа (Шицзячжуан) — район городского подчинения городского округа Шицзячжуан провинции Хэбэй (КНР)
 Юйхуа (Чанша) — район городского подчинения городского округа Чанша провинции Хунань (КНР)
 Юйхуа (Сингапур) — историческое здание в Сингапуре